Bande (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Nassogne
Bande (Ourense), een gemeente in de Spaanse provincie Ourense
Bandi of Bande, de Chinees vertegenwoordiger van de keizer van Kokonor (Qinghai), medio 18e eeuw